В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 3–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Андреа Джегер (фінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Кеті Ріналді (1-ше коло)

 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Бонні Гадушек (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Андреа Леанд (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1982